Francis Blomefield (1705-1752), historien britannique ; 
 Leonard Blomefield (1800-1893), naturaliste britannique.